Китастый — фамилия; имеет женскую форму Китастая.
 Китастый, Григорий Трофимович (1907—1984) — украинский музыкант.
 Китастый, Пётр Иванович (род. 1928) — американский музыкант украинского происхождения.